Rumba, ballo
Rumba africana
Rumba flamenca
Rumba cubana
Rumba catalana
Rumba tanzaniana

Film
Rumba – film del 1935 diretto da Marion Gering
Rumba  (Woodland Cafè) – cortometraggio del 1937 diretto da Wilfred Jackson
Rumba – cortometraggio del 1939 diretto da Norman McLaren
Rumba – cortometraggio del 1982 diretto da Ildefonso Ramos
Rumba – cortometraggio del 1990 diretto da Charlie Wiener
Rumba – film del 2008 diretto da Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy

Altri progetti